Meteor puede hacer referencia a:

 Meteor, misil aire-aire de largo alcance.
 Meteor, una familia de cohetes sonda polacos propulsados por combustible sólido.
 Meteor, una serie de satélites meteorológicos de la URSS.
 Meteor, un pueblo ubicado en el condado de Sawyer en el estado estadounidense de Wisconsin.
 Meteor, película estadounidense de catástrofes del año 1979.
 Meteor, miniserie de televisión del año 2009 con el mismo tema que la película.
 Meteor Mobile Communications, compañía de telecomunicaciones de Irlanda.
 Gloster Meteor, el primer caza de reacción británico y el primero en entrar en servicio con los Aliados de la Segunda Guerra Mundial.
 Ford Meteor, nombre dado al sedán versión del Ford Laser en mercados como Australia y Sudáfrica.
 HMS Meteor, varios buques de la Marina Real británica.
 SMS Meteor, varios buques de la Marina Imperial alemana.
 USS Meteor, varios buques de la Armada de los Estados Unidos.